Le presenti tabelle riassumono i risultati elettorali del Partito Democratico nelle regioni italiane.

Risultati recenti

Parlamento Italiano

Parlamento Europeo

Consigli Regionali

Andamento storico dei risultati 

I valori espressi si riferiscono alla percentuale sui voti validi. Per le elezioni politiche, il dato si riferisce all'elezione della Camera dei deputati, prendendo in considerazione la parte proporzionale durante il periodo in cui è in vigore la legge elettorale italiana del 2017, ad eccezione del dato della Valle d'Aosta, che ha sempre votato con il sistema maggioritario.

Legenda 
P = Elezioni Politiche
R = Elezioni Regionali
E = Elezioni Europee
     = La lista non è stata presentata in questa regione e in questa tornata elettorale
N.D. = La tornata elettorale non si è tenuta in questa regione

Note

Voci correlate
 Partito Democratico (Italia)

Collegamenti esterni
 

Partito Democratico (Italia)
Partito Democratico